Il singolare del PTT Pattaya Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Daniela Hantuchová era la campionessa uscente ma si è ritirata al secondo turno contro Nina Bratčikova.

Marija Kirilenko ha sconfitto in finale Sabine Lisicki per 5-7, 6-1, 7-61.

Teste di serie 

  Ana Ivanović (primo turno)
  Marija Kirilenko (campionessa)
  Hsieh Su-wei (primo turno)
  Sorana Cîrstea (semifinale)

  Sabine Lisicki (finale)
  Daniela Hantuchová (secondo turno)
  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Heather Watson (secondo turno)

Wildcard 

  Varatchaya Wongteanchai (secondo turno)
  Luksika Kumkhum (secondo turno)

  Daniela Hantuchová (secondo turno)

Qualificate 

  Anastasija Sevastova (quarti di finale)
  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

  Anastasija Rodionova (secondo turno)
  Akgul Amanmuradova (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

PTT Pattaya Open 2013
WTA Tour 2013